Ильм горный — русское название ботанического таксона, которое может относиться к одному из двух видов растений из рода Вяз семейства Вязовые:
 Одно из названий вяза шершавого ()
 Одно из названий вяза разрезного ()